Уде́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 15 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 260,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Удей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Удей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза